Amorpha (vlinders), een geslacht van pijlstaartvlinders
Amorpha (planten), een geslacht uit de vlinderbloemenfamilie